Чемпионат Украины по мини-футболу 2012-2013 годов прошёл с участием 7 команд и завершился победой харьковского «Локомотива.

Участники 
 Енакиевец (Енакиево)
 Кардинал (Ровно)
 Локомотив (Харьков)
 ЛТК (Луганск)
 Спортлидер (Хмельницкий)
 Ураган (Ивано-Франковск)
 Энергия (Львов)

Ход турнира 
Чемпионат состоял из двух частей: группового этапа и финального турнира. По результатам группового турнира определялась четвёрка лучших команд, продолжающих борьбу за чемпионство. В финальной стадии четыре лучших команд дополнительно проводили турнир плей-офф серией до трех побед: команда, занявшая первое место играла с четвертой, а вторая - с третьей. 
Команды, занявшие 5-7 места, провели свой мини-турнир (каждая сыграла по 2 матча).

Таблица регулярного чемпионата

Плей-офф

Результаты игр плей-офф 
Матчи за 5 - 7 места
Спортлидер - Кардинал 4:3
Кардинал - Енакиевец 3:3
Енакиевец - Спортлидер 1:2
Полуфиналы.
 Локомотив - Энергия - 3:1, 4:0, 1:3, 1:0.
 Ураган - ЛТК - 6:1, 3:2, 8:4.
Серия за 3-е место.
 Энергия - ЛТК - 0:9, 7:5, 7:3, 4:1.
Финал.
 Локомотив - Ураган - 5:0, 3:3 (2:3 пен.), 0:0 (2:4 пен.), 3:0, 1:1 (3:2 пен.).

Примечания 

Чемпионат Украины по мини-футболу
2012 год в мини-футболе
2013 год в мини-футболе